Монте Либано има више значења:

 Монте Либано (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Либано (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Либано (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Либано (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Монте Либано (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику